solandra (Acanthocybium solandri) – gatunek ryb z rodziny makrelowatych
 solandra (Solandra) – rodzaj roślin z rodziny psiankowatych (np. solandra wielka)